Henry Dwnn ist der Name folgender Personen:

 Henry Dwnn († 1416) (um 1340–1416), walisischer Adliger, Militär und Rebell
 Henry Dwnn († 1469), walisischer Adliger und Militär